Mena steht für:
 Mena (Vorname), weiblicher Vorname
 Vrishanashva in der indischen Mythologie
 Mena (Tochter des Vrishanashva), dessen Tochter
 Mena (Frau des Himavat), Tochter des Meru und Gemahlin von Himavat

geographische Objekte:
 Mena (Arkansas), Stadt in Arkansas, Vereinigte Staaten
 Mena (Biboki Moenleu), Ort im indonesischen Distrikt Biboki Moenleu in Westtimor
 Mena (Ukraine), Stadt in der Oblast Tschernihiw, Ukraine
 Mena (Fluss), Fluss in der Ukraine
 Mena (Äthiopien), Stadt in Äthiopien

Personen:
 Alfonso Gómez-Mena, kubanischer Autorennfahrer (aktiv in den 1950er Jahren)
 Ana Mena (* 1997), spanische Popsängerin und Schauspielerin
 Ángel Mena (* 1988), ecuadorianischer Fußballspieler
 Antonio Ortiz Mena (1908–2007), mexikanischer Politiker und Bankmanager
 Edwin Mena (* 1958), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Elila Mena (1918–1970), dominikanische Pianistin und Musikpädagogin
 Eugenio Mena (* 1988), chilenischer Fußballspieler
 Facundo Mena (* 1992), argentinischer Tennisspieler

 Jesús Mena (* 1968), mexikanischer Wasserspringer

 Juan de Mena (1411–1456), spanischer Dichter
 Juan José Aníbal Mena Porta (1889–1977), paraguayischer Geistlicher

 Maria Mena (* 1986), norwegische Sängerin
 Omar Mena (* 1966), kubanischer Sprinter

 Raúl Mena (* 1995), kolumbianischer Leichtathlet
 Reynier Mena (* 1996), kubanischer Leichtathlet
 Stevan Mena, Regisseur, Drehbuchautor und Buchautor
 Veronika Bohrn Mena (* 1986), österreichische Autorin und Arbeitsmarktexpertin

MENA steht als Abkürzung für:
 MENA-Region (Middle East & North Africa), Naher Osten und Nordafrika
 Middle East News Agency, Nachrichtenagentur in Ägypten
 Middle East North Africa Cable System, Unterseekabel

Siehe auch:
 Menna
 Abu Mena

Abkürzung